Угерці Мінеральні

Колишні назви 
 Угерці Винявські, тепер Зелений Гай, Городоцький район, Львівська область
 Угерці Заплатинські, тепер Нагірне, Самбірський район
 Угерці Незабитовські, тепер Угри, Львівська область